Załazie – część wsi w gminie Daleszyce w powiecie kieleckim w województwie świętokrzyskim
 Załazie – część wsi w gminie Mędrzechów w powiecie dąbrowskim w województwie małopolskim
 Załazie – przysiółek wsi w gminie Myślenice w powiecie myślenickim w województwie małopolskim
 Załazie – przysiółek wsi w gminie Łącko w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim
 Załazie – przysiołek wsi w gminie Radymno w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim
 Załazie – wieś na Ukrainie
 Załazie – wzniesienie w Małych Pieninach w Polsce